Luksemburg je lahko:

 Luksemburg - država
 Luksemburg - glavno mesto države Luksemburg

Ljudje

 Philippe de Luxembourg - francoski kardinal
 Pierre de Luxembourg - francoski kardinal